Ritan steht für:
Ritan (Schiff), eine Fähre auf den Färöern
den Sonnenaltar in Peking